Os bombardeamentos aéreos são bombardeamentos, normalmente levados a cabo por bombardeiros ou aviões de combate, efectuados por forças militares a fim de acabar com um alvo, como exércitos inimigos, silos, frotas, fábricas, bunkers, etc. Durante a Segunda Grande Guerra, este género de bombardeamentos foram os grandes responsáveis pela destruição maciça de grandes cidades, como Dresden, Berlim e Tóquio por exemplo.

Ver também 
 Bombardeio estratégico
 Apoio aéreo aproximado

Táticas de guerra
Aviação militar